Grégoire Neels (Eigenbrakel, 2 augustus 1982) is een Belgisch voetballer. Sinds 2015 is hij actief bij Royale Union Saint-Gilloise.

Spelerscarrière 
Neels stroomde in 2000 door vanuit de jeugd naar de eerste ploeg van AFC Tubize, dat toen actief was in de derde klasse. In 2003 dwong het na het winnen van het kampioenschap promotie af naar de tweede klasse. Na zeven seizoenen bij de Waalse club trok hij naar FCV Dender EH, dat toen net gepromoveerd was naar de eerste klasse. Na een half seizoen ging hij terug naar AFC Tubize om met hen in datzelfde seizoen te promoveren naar eerste klasse. Het degradeerde na één seizoen op het hoogste niveau terug naar de tweede klasse. Ook zijn tweede periode bij Tubize zou zeven seizoenen duren, in 2015 ging hij aan de slag bij promovendus en dus reeksgenoot Royale Union Saint-Gilloise.

Statistieken

Externe link 
 Profiel op transfermarkt.nl

Belgisch voetballer